Přírodní rhodium (45Rh) je tvořeno jediným (stabilním) izotopem, 103Rh, což jej řadí mezi monoizotopické prvky. Bylo také popsáno 38 radioizotopů, s nukleonovými čísly 89 až 127, a řada jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 101Rh (poločas přeměny 3,3 let), 102Rh (207,3 dne), 99Rh (16,1 dne) a 105Rh (35,36 hodin). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 21 hodin, většina pod 67 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 102 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy ruthenia, zatímco u 104Rh a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na palladium..

Seznam izotopů

Reference 

rhodium
Rhodium